

Sigle 
Shanghai New Holland – azienda produttrice di trattori agricoli

Codici 
SNH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Stanthorpe (Australia)
snh – codice ISO 639-3 della lingua shinabo